Valens kan syfta:

 Valens (kemi) – en något diffus term inom kemi
 Valens (lingvistik) – en språkvetenskaplig term
 Valens (psykologi) –  en term för känsloinställningen

Personer
 Fabius Valens (–69), en romersk general
 Valens (ca. 328 – 378), en romersk kejsare, Flavius Julius Valens
 Valerius Valens (–317), en romersk kejsare, Aurelius Valerius Valens
 Ritchie Valens (1941–1959), en amerikansk rocksångare